

Patronymes

Sportifs 
 Cristian Daniel Ledesma (1982-), footballeur argentin.
 Manuel Ledesma (1920-2001), basketteur chilien.
 Mario Ledesma (1973-), rugbyman argentin.
 Pedro Rodríguez Ledesma (1987-), footballeur espagnol.
 Pedro Ledesma (1985-), rugbyman argentin.
 Pablo Ledesma (1982-), footballeur argentin.

Artistes 
 Alonso de Ledesma (1552-1623), poète espagnol.
 Amanda Ledesma (1911-2000), actrice et chanteuse argentine.
 Francisco González Ledesma (1927-2015), écrivain espagnol.
 Gabriel Fernández Ledesma (1900-1983), peintre, graveur, sculpteur, graphiste, écrivain et enseignant mexicain
 Ismael Ledesma (né en 1962), musicien paraguayen.
 Pablo Puyol Ledesma (né en 1975), acteur et chanteur espagnol.

Personnalités politiques 
 Ramiro Ledesma Ramos (1905-1936), intellectuel espagnol.
 Fernando Ledesma Bartret (1939-), homme politique espagnol.

Toponymes

Ledesma, département d'Argentine.

Ledesma, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Divers 
 Ledesma, une entreprise argentine.